kanton Digne-les-Bains-Est
 kanton Digne-les-Bains-Ouest